Henryk Kietlicz – kasztelan krakowski w 1191 roku
 Henryk Kietlicz (zm. 1219) – arcybiskup gnieźnieński